Гросс (от  — большой) — мера счёта, равная 12 дюжинам, то есть 144 штукам.

Обычно применялась в мелкооптовой торговле при счёте мелких галантерейных и канцелярских предметов — карандашей, пуговиц, писчих перьев и т. п. Понятие использовалось во Франции с начала XV века. В России термин «гросс» ввел Михаил Васильевич Ломоносов как единицу счёта карандашей.

Дюжина гроссов составляет массу, или большой гросс.

В английской системе мер также имеется «малый гросс» или «большая сотня». Данная единица счёта меньше гросса, но больше сотни и составляет 120 штук (десять дюжин, ).

Примечания